Saint Basile désigne plusieurs saints chrétiens. 

Le plus célèbre est incontestablement :

 Basile de Césarée dit Basile le Grand (°329 - †379), archevêque (de Cappadoce), fêté le  en Orient, le 2 janvier en Occident.

Autres saints catholiques et orthodoxes
Par ordre chronologique du décès :
 Basile (petit-fils du roi Bagrat) () ; fêté le 27 mai.
 Basile d'Amasée († 322), évêque martyr avec sainte Glaphyre ; fêtés le 26 avril.
 Basile d'Ancyre († 362 ou 363), prêtre et martyr ; fêté le 22 mars en Occident et le  en Orient.
 Basile l'Ancien († vers 349 ou 370), époux de sainte Émilie (ou Emmélie), à Césarée de Cappadoce en Asie Mineure, père de saint Basile de Césarée, saint Grégoire de Nysse, saint Pierre de Sébaste, sainte Macrine la Jeune ; fêté le 30 mai en Occident.
 Basile de Chersonèse (), évêque et martyr ; fêté le 7 mars.
 Basile le Confesseur  († 747), compagnon de Procope le Décapolite, défenseur des saintes images sous Léon III l'Isaurien ; fêté le 28 février par les Églises orthodoxes.
 Basile de Parion (), évêque et confesseur ; fêté le 2 avril.
 Basile le Jeune († 952), ermite à Constantinople ; fêté le 26 mars.
 Basile de Poiana Màrului (1692-1767), hiéromoine ; fêté le 25 avril.

Autres saints et bienheureux catholiques 
 Basile Hopko († 1976), bienheureux, évêque auxiliaire de Presov, martyr empoisonné lentement par les Communistes, en Slovaquie ; fêté le 23 juillet.

Autres saints orthodoxes
Par ordre chronologique du décès :
 Basile de Riazan  († 1295), Évêque de Mourom puis de Riazan. Fêté le 12 avril.
 Basile de Ratichvili () ; fêté le 18 avril.
 Basile prince de Rostov († 1238) ; fêté le 4 mars.
 Basile de Koubensk () ; fêté le 2 août.
 Basile le Bienheureux (°1469 - †1551 ou 1552 ou 1557) ou Basile d'Elokhov ; fêté le 2 août.
 Basile de Mangazée († 1600) dit « le Juste » ; fêté le 23 mars.
 Basile d'Ostrog († 1671), en serbe Sveti Vasilije Ostroški, ou Basile Jovanovic, fondateur du monastère d'Ostrog.
 Basile de Nicomédie († ?)
 Basile de Yaroslav († ?)

Références 

Basile
Basile
Basile